

Toponyme 
 Jayat est une commune du département de l'Ain.

Patronyme 

Lucien Jayat (1895 - 1982), militant syndicaliste français ;
Sandra Jayat (1940 - ), artiste tsigane.

Homonymie de toponyme